Vandalize («Хулиганство») — третий студийный альбом японской рок группы Alice Nine, выпущен 14 января, 2009 года.

Об альбоме 
В Vandalize вошли одиннадцать песен, в том числе 2 песни вышедшие до альбома: 6 августа 2009 года вышла песня «Rainbows», 10 декабря 2009 года вышла вторая песня «Cross Game». Так же в альбом вошла перзаписанная песня Mirror Ball, имеющее новое звучание.

Альбом был выпущен в двух видах: обычное издание и ограниченное издание альбома. Обычное издание имеет CD с 11 песнями, а ограниченное издание помимо CD включает в себя DVD, с клипом на песню «the beautiful name». Обычное издание имеет белую обложку, а ограниченное чёрную.

Список композиций 
Все тексты для песен написал вокалист группы Сё.
 Обычное издание

Позиция в чарте и продажи 
Альбом занял 7 место в чарте Oricon, продержавшись в нём 5 недель<ref name="OriconAlbum">www.oricon.co.jp Alice Nine Album Rankings Retrieved Nov 4, 2010</ref>. Общее количество продаж составило 13 111 копий.

 Песни 
RainbowsВыпущен: 6 Августа, 2008Место в чарте: #6Продажи в первую неделю: 15 921 копийОбщее количество продаж: 22 921 копий
Cross GameВыпущен:  10 Декабря, 2008Место в чарте: #8Продажи в первую неделю: 12 703 копийОбщее количество продаж'': 12 703 копий

Примечания 

Альбомы 2009 года
Альбомы Alice Nine